Samsung SGH-X640 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Motorola V220
 Motorola V600
 Samsung SGH-E330N
 Motorola V535
 Pantech PG-3200

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

X
Мобільні телефони, представлені в 2005 році